Евролига ФИБА (среди женщин) сезон 2021/2022 — чемпионат Европы среди женских команд проходит в 64 раз и 26-й розыгрыш Евролиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия чемпионата.

Участники турнира 
В общей сложности 20 клубов зарегистрировались на сезон 2021-22 Женской Евролиги, причем 14 из них получили прямое место в регулярном сезоне.

Два оставшихся места определяются в двух круговом отборочном турнире по три клуба в каждой группе. Победители двух турниров квалифицируются в регулярный сезон.

Жеребьёвка турнира 
Жеребьёвка турнира прошла в Фрайзинге Германия 19 августа 2021 года.

Правила жеребьёвки следующие.
 Максимум два клуба из одной страны могут быть в одной группе регулярного сезона. Для стран, которые в общей сложности представляют в турнире три клуба.
 Каждая группа может иметь максимум две страны, которые представлены двумя клубами в группе.
 Если участвуют два клуба из одной и той же страны, эти клубы должны быть разделены на разные группы, если это возможно.

Участники

Квалификационный турнир

Квалификационная группа 1

Квалификационная группа 2

Регулярный сезон

Групповой турнир

Группа А

Группа В

MVP месяца

См. также 
 Кубок Европы 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 Женская Евролига 2021- 22 год на официальном сайте ФИБА

Женская Евролига
2021 год в баскетболе
2022 год в баскетболе